Straiton ist ein Dorf in der schottischen Council Area South Ayrshire. Es liegt im Süden der Region rund zehn Kilometer südöstlich von Maybole und 23 Kilometer südwestlich von Cumnock. Entlang der Südwestflanke fließt das Water of Girvan.

Geschichte 
Thomas Kennedy, 9. Earl of Cassilis ließ Straiton um 1760 als Plansiedlung erbauen. Aus dieser Zeit sind noch das Black Bull Inn, das Traboyack House sowie die Straiton Parish Church erhalten. Alle drei Gebäude sind denkmalgeschützt, wobei die Kirche als Denkmal der höchsten Kategorie A klassifiziert ist. Das Dorf im Einzugsgebiet von Blairquhan Castle entwickelte sich mit der Forstwirtschaft. Um 1900 ließ Edward Hunter-Blair, 4. Baronet Straiton neu aufbauen.

Während im 19. Jahrhundert noch mehr als 1000 Einwohner in Straiton gezählt wurden, waren es 1961 nur noch 146. Bis 1991 stieg die Einwohnerzahl auf 196 an.

Verkehr 
In Straiton kreuzen sich die B741 und die B7045. Die B741 schließt die Ortschaft im Osten an die A713 und im Westen an die A77 an. Der internationale Flughafen Glasgow-Prestwick befindet sich 24 Kilometer nördlich.

Klima

Einzelnachweise

Weblinks 

  

Ort in South Ayrshire